MotoGP – massima categoria di moto da corsa su circuito
MotoGP – serie di videogiochi
MotoGP – videogioco del 2000